И́горь Серге́евич Ивано́в:
 Иванов, Игорь Сергеевич (1920—1998) — советский моряк, Герой Советского Союза.
 Иванов, Игорь Сергеевич (род. 1945) — российский дипломат, министр иностранных дел России, Герой Российской Федерации.